Seavey kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick C. Seavey
 Jean L. Seavey

Robotskapade auktorsförkortningar